Alessandro De Stefanis – militare italiano
 Giovanni De Stefanis – ciclista su strada italiano
 Giuseppe De Stefanis – generale italiano
 Massimo De Stefanis – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Piero De Stefanis – ex calciatore italiano